«Honkin' on Bobo» — чотирнадцятий студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений 30 березня 2004 року лейблом Columbia.

Списки композицій

Бонус-трек (японське видання)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми